Тафт, Роберт:

 Тафт, Роберт Альфонсо (1889—1953) — американский политик, сенатор США, старший сын 27-го президента США Уильяма Говарда Тафта.
 Тафт, Роберт Альфонсо III (род. 1942) — американский политик.
 Тафт, Роберт Фрэнсис (1932—2018) — католический литургист из ордена иезуитов.